Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 72-es, továbbá 72M jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 72-es trolibusz (Budapest)
 72M trolibusz (Budapest, 2020–2023)megszűnt